Шуша 2022 () — международный шахматный турнир, который проходил с 21 по 24 сентября 2022 года в городе Шуше, Азербайджан. Турнир был организован совместно Министерством молодёжи и спорта Азербайджана, Федерацией шахмат Азербайджана и Шушинским городским государственным заповедником и посвящён 190-летию родившейся в Шуше азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван. Являлся первым международным турниром по шахматам в Шуше. Место проведения — гостиница «Карабах». Общий призовой фонд турнира составлял 150 тысяч манатов. Победителем соревнования среди мужчин стал азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров, а среди женщин — Мери Арабидзе из Грузии.

Логотип турнира 

Официальный логотип турнира был презентован 24 августа 2022 года. Он представляет собой комбинацию стилизованных изображений Шушинской крепости, карабахского коня и шахматной фигуры ладьи. В надписи на логотипе  использован шрифт, приведенный в соответствие с надписью «Şuşa» на Гянджинских воротах Шушинской крепости.

Расписание 
 Церемония открытия: 21 сентября  (начало – в 18:30 AZT).
 Игровые дни: 21—23 (быстрые), 24 сентября (блиц).
 Церемония закрытия: 24 сентября.

Участники

Мужской турнир

Женский турнир 

¹) рейтинги даны на сентябрь 2022 года

Движение по турам

Мужской турнир

Быстрые шахматы

Блиц

Женский турнир

Быстрые шахматы

Блиц

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Шахматный турнир в Шуше официально открыт 
2022 год в шахматах
Спорт в Азербайджане в 2022 году
Международные соревнования по шахматам в Азербайджане
Мемориальные шахматные турниры